Il doppio  del Challenger of Dallas 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Scott Lipsky e David Martin erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Martin ha giocato con Bobby Reynolds, ma hanno perso nel 1º turno contro Matthew Ebden e Samuel Groth.

Lipsky ha giocato con Rajeev Ram e ha battuto in finale Dustin Brown e Björn Phau 7–6(3), 6–4.

Teste di serie

  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (campioni)
  Rik De Voest /  Izak van der Merwe (primo turno)

  David Martin /  Bobby Reynolds (primo turno)
  Dustin Brown /  Björn Phau (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger of Dallas 2011
ATP Challenger Tour 2011